El Condado de Richmond es el nombre asignado a cuatro condados de Estados Unidos en diferentes estados y uno en Canadá:

 Condado de Richmond (Georgia)
 Condado de Richmond (Nueva York)
 Condado de Richmond (Carolina del Norte)
 Condado de Richmond (Virginia)
 Condado de Richmond (Nueva Escocia)